Příjmení Gustafsson nebo Gustafssonová nosí více různých osobností:

 Anton Gustafsson (* 1990) – švédský hokejový útočník
 Charles Gustafsson (* 1932) – švédský fotbalista
 Erik Gustafsson (* 1988) – švédský hokejista
 Linnea Gustafssonová (* 1986) – švédská orientační běžkyně
 Rune Gustafsson (1933–2012) – švédský jazzový kytarista a hudební skladatel
 Rune Gustafsson (1919–2011) – švédský atlet, běžec na střední tratě
 Toini Gustafssonová (* 1938) – švédská běžkyně na lyžích
 Veikka Gustafsson (* 1968) – finský horolezec
 Greta Garbo, roz. Greta Lovisa Gustafsson (1905–1990) – švédská herečka

Externí odkazy 
 

Švédská příjmení